BZT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Brazoria H Ferry (Stati Uniti)